СМ-лига 2013/2014 — 39-й сезон СМ-лиги и 83-й чемпионат Финляндии по хоккею с шайбой. Чемпионом стал хоккейный клуб Кярпят.

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Квалификация

Йокерит — ХПК

Пеликанз — ХИФК

Четвертьфинал

Кярпят — ХПК

СайПа — ЮИП

Таппара — Пеликанз

Лукко — Блюз

Полуфинал

Кярпят — СайПа

Таппара — Лукко

Финал за 3 место

Финал

Кярпят — Таппара

Итоговая таблица

Лучшие игроки регулярного чемпионата

Лучшие бомбардиры 
''Сокращения: И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки

Лучшие вратари 
''Сокращения: И = Игры, ПШ = Пропущено шайб, И"0" = Сухие игры, %ОБ = Процент отражённых бросков

Ссылки 
 SM-liiga.fi

2013 год в хоккее
2014 год в хоккее
Хоккей с шайбой в Финляндии